Sezon 2016/17 Regionalligi – 9. edycja rozgrywek niemieckiej Regionalligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w pięciu grupach: Nord (Północ), Nordost (Północny-Wschód), West (Zachód), Südwest (Południowy-Zachód) oraz Bayern (Bawaria) i występowało w nich łącznie 91 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie każdej grupy oraz wicemistrz grupy "Südwest" grali w barażu o trzy miejsca premiowane awansem do 3. Ligi, zaś najsłabsze drużyny z każdej grupy spadały do Oberligi (w przypadku Regionalligi Bayern jest to spadek do Bayernligi).

Grupa Nord (Północ)

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2016/17 w Regionallidze Nord:

Tabela

Statystyki

Grupa Nordost (Północny-Wschód)

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2016/17 w Regionallidze Nordost:

Tabela

Statystyki

Grupa West (Zachód)

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2016/17 w Regionallidze West

Tabela

Statystyki

Grupa Südwest (Południowy-Zachód)

Drużyny 
Drużyny występujące w sezonie 2016/17 w Regionallidze Südwest

Tabela

Statystyki

Grupa Bayern (Bawaria)

Drużyny 
Drużyny występujące w sezonie 2016/17 w Regionallidze Bayern

Tabela

Statystyki

Baraże o utrzymanie 
W barażach o utrzymywanie wylosowano dwie pary: 15. w Regionallidze rezerwy SpVgg Greuther Fürth zmierzyły się z FC Pipinsried (wicemistrz Bayernligi Południe), natomiast 16. SV Seligenporten zmierzyło się z Viktorią Aschaffenburg (wicemistrz Bayernligi Północ). Ze względu na awans SpVgg Unterhaching do 3. Bundesligi, przegrani w dwumeczach barażowych rozegrały między sobą dodatkowy baraż o miejsce w Regionallidze na następny sezon.

Zwycięzca: SV Seligenporten

Zwycięzca: FC Pipinsried

Dwumecz o ostatnie miejsce (przegrani swoich dwumeczy) 

Zwycięzca: SpVgg Greuther Fürth II

Baraże o 3. Bundesligę 
O trzy miejsca w 3. Bundeslidze na sezon 2017/18 rywalizowali mistrzostwie grup oraz 2. drużyna Regionalligi West. Pierwsze mecze rozegrano 28 maja 2017, natomiast rewanże 31 maja i 1 czerwca 2017 roku.

Zwycięzca: FC Carl Zeiss Jena (dzięki bramkom zdobytym na wyjeździe)

Zwycięzca: SpVgg Unterhaching

Zwycięzca: SV Meppen (po rzutach karnych)

Przypisy 

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2016 w Niemczech
2017 w Niemczech
Regionalliga